Риппон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риппон, Адам (род. 1989) — американский фигурист выступающий в одиночном разряде.
  (род. 1944) — британская журналистка.
  (1924—1997) — британский политик.